Boche ist:
 eine französische Bezeichnung für Deutsche, siehe Boche

Boche ist der Familienname folgender Personen:
 Anja Boche (* 1981), deutsche Schauspielerin, siehe Anja Gräfenstein
 Bruno Boche (1897–1972), deutscher Hockeyspieler
 Gernot Boche (1938–2011), deutscher Chemiker
 Holger Boche (* 1966), deutscher Ingenieur und Mathematiker
 Paul Boche (* 1987), deutscher Schauspieler und Model
 Ruth Kestner-Boche (1916–2015), deutsche Geigerin und Violinpädagogin

Siehe auch:
 Bosch
 Poche